Појам Бело језеро може да се односи на:
 Бело језеро (Вологодска област), језеро у Русији и једно од највећих природних језера у Европи
 Бело језеро (Псковска област), језеро у Русији
 Бело језеро (Гродњенска област), језеро у Белорусији
 Бело језеро (Србија), језеро у Србији